I Know You Want Me (Young Buck), een single van Young Buck uit 2006.
I Know You Want Me (Calle Ocho), een single van Pitbull uit 2009.